Manon des sources désigne, par ordre chronologique :
Manon des sources, un film de Marcel Pagnol sorti en 1952 ;
Manon des sources, le deuxième volet du diptyque romanesque L'Eau des collines qu'a écrit Pagnol à partir de son film  et qu'il a publié en 1963 ; 
Manon des sources, l'adaptation cinématographique du roman réalisée en 1986 par Claude Berri.